Юрий Владимирович Фисан () — узбекский театральный деятель; актёр и режиссёр-постановщик Государственного академического русского драматического театра Узбекистана.

Биография 
Родился 19 мая 1967 года в Ташкенте.

В 1990 году окончил  по специальности «руководитель любительского театрального коллектива», в 1995 — Школу-студию при Русском драматическом театре Узбекистана.

С 1990 года работал в драматическом кружке при Дворце культуры «Таврический». С 1995 года работал актёром и режиссёром в Русском драматическом театре Узбекистана. С 1996 года одновременно преподавал в студии при театре.

Умер 1 марта 2020 года в Ташкенте после продолжительной болезни.

Творчество 
Постановки в Русском драматическом театре

 «Служанки» Жана Жене
 «Трактирщица» Карло Гольдони
 «Колобок-шоу»
 «Муха Цокотуха» и «Мойдодыр» К. И. Чуковского
 «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина
 «Снежная королева» (по Х. К. Андерсену)
 «Дамское танго» В. Аслановой (2008)
 «С тобой или без тебя» Айвона Менчелла (; 2008)
 «Тётки» Александра Коровкина
 «Как украсть бриллианты?» Робина Хоудона
 «Банкрот, или Свои люди — сочтёмся» А. Н. Островского
 «Баба Шанель» Н. В. Коляды
 «Блэз» К. Манье (2010)
 «Любовь до гроба» М. Камолетти
 «Семург» Х. Алимжана (2013).

Роли в Русском драматическом театре
 Прохожий — «Коломенковый рай» А. П. Чехова
 Базиль — «Фигаро-эскиз» П. Бомарше
 Фред — «Цветок смеющийся» Н. Кауарда
 Максим Ильич — «Дамское танго» В. Аслановой

Роли в кино

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

 

Выпускники вузов Ташкента